Das Masters Series Madrid 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Oktober 2006 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Der Vorjahressieger im Einzel Rafael Nadal verlor dieses Jahr im Viertelfinale gegen Tomáš Berdych. Im Finale schlug Roger Federer den Chilenen Fernando González, der auf Platz 10 gesetzt war in drei Sätzen glatt. Federer gewann so seinen 43. Titel der Karriere und den 10. Titel des Jahres. Im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor zum dritten Mal in Folge im Finale, doch unterlagen dort Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen. Die Bryan gewannen damit ihren 33. bzw. 35. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro. Das Finale wurde im Best-of-Five-Format gespielt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 15. Oktober 2006 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 141 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 19 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Madrid